29-й Чемпионат мира по хоккею с мячом прошёл с 18 по 25 января 2009 года в Швеции. В нём приняли участие 13 сборных команд. Первенство состоялось по устоявшейся системе. 6 лучших команд (Россия, Швеция, Финляндия, Казахстан, Норвегия и Белоруссия) играли в группе А, а остальные 7 сборных — в группе В. После круговых турниров прошли матчи плей-офф и стыковые матчи за 6—12-е места. Чемпионом мира в девятый раз стала сборная Швеции, разгромившая в финальном матче сборную России 6:1.

Группа А

Матчи

18 января

19 января

20 января

21 января

22 января

Итоговая таблица

Группа B

Итоговая таблица

Плей-офф

Матч за 12-е место

Матч за 10-е место

Матч за 8-е место

Квалификационный матч в группу А (А6—В1)

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Статистика

Лучшие бомбардиры

Лучшие игроки

Итоговая таблица чемпионата

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с мячом 2008

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата 
 Статистика чемпионата

2009
2009 год в хоккее с мячом
Международные соревнования по хоккею с мячом в Швеции
Январь 2009 года
Спорт в Швеции в 2009 году